«Dangerous» () ― сингл французского диджея Давида Гетта при участии певца и автора песен Сэма Мартина, выпущенный в качестве второго сингла с его шестого студийного альбома Listen. Ремикс с участием Трея Сонгза, Криса Брауна и Мартина был выпущен 9 января 2015 года.

Музыкальный клип
Клип был выпущен на YouTube-канале Давида Гетты. Расширенная режиссерская версия клипа была выпущена 31 октября. Более короткая версия была выпущена 21 января 2015 года. В роли гонщика снялся актер Джеймс Пьюрфой. В видео фигурируют автомобили Формулы-1 Lotus E20 2012 года, а также автогонщик Ромен Грожан. Съемки проходили на гоночной трассе Херес.

Ремикс
Премьера ремикса с участием Трея Сонгза, Криса Брауна и Сэма Мартина состоялась 26 ноября 2014 года. Давид Гетта выпустил его на своем аккаунте SoundCloud 10 декабря 2014 года. Песня была выпущена в iTunes Store в США 9 января 2015 года.

Трек-лист

Чарты

Еженедельные чарты

Ежегодные чарты

Сертификации

!scope="col" colspan="3"| Streaming
|-

Примечания

Синглы 2014 года
Песни Давида Гетта
Песни 2014 года
Синглы Parlophone
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австрии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Финляндии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Top Singles Национального синдиката звукозаписи Франции
Синглы, возглавлявшие хит-парад Германии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Греции
Синглы, возглавлявшие хит-парад Норвегии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Польши
Синглы, возглавлявшие хит-парад Испании
Синглы, возглавлявшие хит-парад Швейцарии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ultratop 50 Singles (Валлония)